Gneo Servilio Cepione è il nome di alcuni personaggi della storia romana. Tra gli altri si ricordano:

Gneo Servilio Cepione, console nel 253 a.C.
Gneo Servilio Cepione, console nel 203 a.C.
Gneo Servilio Cepione, console nel 169 a.C.
Gneo Servilio Cepione, console nel 141 a.C.